David Livingston (televisieproducent), een Amerikaanse televisieproducent en televisieregisseur
 David Livingston (componist), een Amerikaans componist

Zie ook 
 David Livingstone, een Schots ontdekkingsreiziger